The Bodyguard (1944), een Amerikaanse tekenfilm uit 1944 met Tom en Jerry in de hoofdrol
 The Bodyguard, een Amerikaanse film uit 1992 geregisseerd door Mick Jackson
 The Bodyguard (album), een Amerikaans soundtrack van de film
 The Bodyguard (musical), een musical gebaseerd op het verhaal van de film

Zie ook 
 Bodyguard (doorverwijspagina)